Winter Carols — студийный альбом группы Blackmore’s Night, куда вошли любимые рождественские песни Ритчи Блэкмора и Кэндис Найт. Альбом вышел в октябре 2006 года в Великобритании и 7 ноября в США.

Список композиций 
 «Hark the Herald Angels Sing / Come All Ye Faithful» (народная песня) — 3:50
 «I Saw Three Ships» (народная песня) — 2:40
 «Winter (Basse Dance)» (Ritchie Blackmore) — 3:07
 «Ding Dong Merrily on High» (народная песня) — 3:16
 «Ma-O-Tzur» (народная песня) — 2:19
 «Good King Wenceslas» (народная песня) — 4:44
 «Lord of the Dance / Simple Gifts» (Sydney Carter / Joseph Brackett) — 3:34
 «We Three Kings» (народная песня) — 4:48
 «Wish You Were Here» (Leskelä Teijo) — 5:02
 «Emmanuel» (народная песня) — 3:32
 «Christmas Eve» (Blackmore, Candice Night) — 4:20
 «We Wish You a Merry Christmas» (народная песня) — 1:21

Участники записи 
 Ritchie Blackmore — электро- и акустическая гитара, ударные, колёсная лира, аранжировки
 Candice Night — вокал, shawm (предок гобоя), вистл
 Pat Regan — продюсирование, аранжировки, клавишные
 Sir Robert of Normandie (Robert Curiano) — бас-гитара
 Sisters of the Moon: Lady Madeline and Lady Nancy (Madeline and Nancy Posner) — вокал
 Bard David of Larchmont (David Baranowski) — клавишные
 Sarah Steiding — скрипка
 Anton Fig — ударные

Приглашённые музыканты 
 Albert Dannemann — волынка, бэк-вокал
 Ian Robertson и Jim Manngard — бэк-вокал

Ссылки 
 Interview with Candice Night at BellaOnline
 Interview with Blackmore’s Night at Gothronic
 Официальный сайт
 Официальный сайт Кэндис Найт

Альбомы Blackmore's Night
Рождественские альбомы 2006 года
Альбомы AFM Records
Рождественские альбомы Великобритании
Рождественские альбомы США
Рождественские рок-альбомы‎
Рождественские фолк-альбомы